Plusieurs églises et chapelles ont été nommées église Notre-Dame-de-la-Miséricorde ou chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde en raison de leur dédicace à Notre-Dame sous l'invocation de la miséricorde :
 en France :
 l’église Notre-Dame-de-la-Miséricorde d’Ars-sur-Formans ;
 la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Mouterhouse ;
 la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Nanterre ;
 la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Nissan-lez-Enserune ;
 
 l’église Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Saint-Pétersbourg en Russie.

C’est aussi l’ancien nom de l’actuelle église Notre-Dame-de-la-Nativité de  en France.

Voir aussi